Степан Андреевич Сорокин: Сорокин, Степан Андреевич (1900—1959) — генерал-полковник инженерно-технической службы, член-корреспондент Академии артиллерийских наук.
 Сорокин, Степан Андреевич (1923—2009) — участник Великой Отечественной войны.